Dern ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Dern (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Carl-Reinhard Dern (1783–1863), deutscher Forstbeamter, siehe Dernsches Gelände
 Detlef Dern (1905–1941), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 George Henry Dern (1872–1936), US-amerikanischer Politiker
 Helfrich Dern (1891–1918), deutscher Maler und Zeichner
 Laura Dern (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Wilhelm Heinrich Dern (1757–1848), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Deern
 Derne
 Seute Deern